Regres demograficzny
 Regres (brydż)
 Regres (prawo)
 Regres ubezpieczeniowy
 Regres (grupa muzyczna)
 Regresja (psychologia)

Zobacz też 

 regresja